

Astronomia 
 M44 – numero del Catalogo di Messier dell'Ammasso Alveare

Altro 
 M44 – fucile Mosin-Nagant
 M44 – semovente d'artiglieria statunitense